Baumwerder bezeichnet eine Insel

 im Tegeler See, siehe Baumwerder (Tegeler See)
 in der Wismarbucht, siehe Baumwerder (Wismarbucht)